Machthebber of machthebbers kan verwijzen naar:
 Een persoon met gezag of autoriteit.
 Een persoon of organisatie met Macht (politiek).
 Nederlandse regering, de uitvoerende macht in Nederland.
 Nederlands kabinet, de ministers en staatssecretarissen van de Nederlandse regering.

Zie ook 
 Gemachtigde, iemand die bevoegd is om te vertegenwoordigen.
 Lijst van machthebbers van de Lage Landen